Condado de Levy
3673 Levy
Levi

Desambiguações de antropônimos